Гранха ла Вирхен има више значења:

 Гранха ла Вирхен (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Вирхен (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику